

Persone
 Gian Paolo Montali (1960) – allenatore di pallavolo e dirigente sportivo italiano
 Sebastiano Montali (1937) – politico italiano

Altro
 Museo diocesano di arte moderna Dedalo Montali – museo di Rodello, provincia di Cuneo